Plaats in Indonesië
 Sitolubanua (Bawolato), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Sitolubanua (Lahomi), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra